Dmytro Dima Timashov - en ukrainien :  - (né le  à Kirovohrad en Ukraine est un joueur professionnel ukraino-suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Djurgårdens IF || J20 SuperElit ||22 ||4 ||6 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || MODO Hockey || J20 SuperElit ||16 ||5 ||7 ||12 ||4 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || J20 SuperElit ||40 ||12 ||29 ||41 ||18 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || IF Björklöven || Allsvenskan ||4 ||0 ||0 ||0 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Remparts de Québec || LHJMQ ||66 ||19 ||71 ||90 ||54 ||22 ||3 ||15 ||18 ||18
|-
| 2015-2016 || Remparts de Québec || LHJMQ ||29 ||18 ||35 ||53 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||28 ||4 ||28 ||32 ||28 ||21 ||13 ||15 ||28 ||40
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||63 ||11 ||13 ||24 ||32 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||67 ||13 ||21 ||34 ||33 ||20 ||6 ||6 ||12 ||6
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||72 ||14 ||35 ||49 ||52 ||13 ||4 ||6 ||10 ||14
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||39 ||4 ||5 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 22 || 5 || 6 || 11 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brynäs IF ||SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2013 ||align=left| Suède U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||0 ||3 ||3 ||4 || align="left"| Médaille d'or  
|-
| 2013 || align=left| Suède U18 || align=left| Ivan Hlinka moins de 18 ans ||4 ||0 ||4 ||4 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 ||align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||2 ||5 ||7 ||2 || align="left"| place

Trophées et honneurs personnels 
LHJMQ
2014-2015 : nommé sur l'équipe des recrues. 
2014-2015 : récipiendaire du titre de recrue de l'année.
2014-2015 : récipiendaire du trophée Michel-Bergeron.

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance dans l'oblast de Kirovohrad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Mora IK
Joueur du IF Björklöven
Joueur du MODO hockey
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Brynäs IF